Mazra kan syfta på följande platser:

Armenien 

 Mets Masrik, ort, Gegharkunik, 
 Masrik, vattendrag, 

Robotskapade Armenienförgreningar